Pitko kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pitkäluoto (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Pitko (ö i Finland), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar